Der Einsame ist der Titel folgender Filme:
 Der Einsame (1957), US-amerikanischer Western von Henry Levin
 Der Einsame (1968), Italowestern von Alberto Cardone
 Der Einsame, Kino-Zusammenschnitt aus dem Jahr 1971 von zwei Folgen der Serie Die Leute von der Shiloh Ranch